Linda Brown (schrijfster) (1939), Amerikaans schrijfster
 Linda Brown (activiste) (1943-2018), Amerikaanse burgerrechten activiste
 Linda B. Buck (1947), Amerikaans biologe en Nobelprijswinares